

Ільїчовка — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Ільїчовка — присілок, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 Іллічівка